Le championnat du monde de basket-ball masculin des 17 ans et moins 2010 se déroule à Hambourg, en Allemagne du 2 au . C'est la première édition du championnat du monde des moins de 17 ans. L'Allemagne, pays organisateur, est qualifiée d'office.

Équipes participantes 
Mis à part l'Allemagne, 11 équipes sont qualifiées pour le tournoi.

Groupes

Premier tour 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, la défaite 1), G : nombre de matches gagnés, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, DP : différence lors des confrontations directes, en vert et gras les équipes qualifiées, en rose et italique celles éliminées.

Tableau final

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la  place

Finale

Classement 5 à 8

Matchs de classement 5-8 places

Match pour la  place

Match pour la  place

Classement 9 à 12

Matchs de classement 9-12 places

Match pour la  place

Match pour la  place

Classement final

Leaders statistiques

Récompenses individuelles 

All-Tournament Team

  Kevin Pangos
  Mateusz Ponitka
  Bradley Beal
  James McAdoo
  Przemysław Karnowski

Notes, sources et références

Liens externes 
  Site officiel
  Site de la FIBA

2010
Basket
Basket 2010
Compétition de basket-ball en Allemagne
Basket-ball en 2010
Sport en Allemagne en 2010
Sport en juillet 2010